Liberty Grove – sobborgo dell'Alabama
Liberty Grove – sobborgo del Maryland
Liberty Grove – sobborgo del Tennessee
Liberty Grove – sobborgo della contea di Dallas, Texas
Liberty Grove – sobborgo della contea di Delta, Texas
Liberty Grove – sobborgo del Wisconsin
Liberty Grove – sobborgo del Missouri
Liberty Grove – sobborgo dell'Illinois
Liberty Grove – sobborgo di Sydney, Australia